Voßkamp ist der Familienname folgender Personen:
 Henning Voßkamp (1943–2013), deutscher Schauspieler, Hörfunkmoderator und Hörspielsprecher
 Wilhelm Voßkamp (* 1936), deutscher Germanist